José Velásquez (1952) válogatott perui labdarúgó
 José Velásquez (1970) kolumbiai kerékpárversenyző, olimpikon
hasonló nevűek
 José David Velásquez (1989), válogatott hondurasi labdarúgó, olimpikon